Reichsweg steht für:
 Reichsweg (Aachen)
 Reichsweg (Lünen)
Siehe auch:
 Rijksweg
 Riksväg
 Valtatie
 Riksvei
 Reichsstraße